Portlandia steht für:

 Portlandia (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie
 Portlandia (Gattung), eine Gattung der Rötegewächse
 Portlandia (Statue), eine Statue in Portland, Oregon
 (757) Portlandia, ein Asteroid des Hauptgürtels